|-
| 21301 Занін (Zanin)||||22 листопада 1996||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| 21302 Shirakamisanchi||1996 XU||1 грудня 1996||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (21303) 1996 XJ1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21304) 1996 XL1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21305) 1996 XP1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 21306 Марані (Marani)||||1 грудня 1996||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (21307) 1996 XG3||||3 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21308) 1996 XG5||||2 грудня 1996||Обсерваторія Плеяди||Плініо Антоліні,Ф. Кастеллані
|-
| (21309) 1996 XH5||||6 грудня 1996||Обсерваторія Кісо||Японська асоціація косміної оборони
|-
| (21310) 1996 XM5||||7 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 21311 Сервій (Servius)||||4 грудня 1996||Коллеверде ді Ґвідонія||Вінченцо Касуллі
|-
| (21312) 1996 XF14||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21313 Сюяньюй (Xiuyanyu)||||10 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21314) 1996 XG15||||10 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21315) 1996 XN17||||5 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21316) 1996 XY17||||7 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21317) 1996 XV18||||12 грудня 1996||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (21318) 1996 XU26||||8 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21319) 1996 XX26||||8 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21320) 1996 XF31||||14 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21321) 1997 AN2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21322) 1997 AV2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21323) 1997 AZ3||||6 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21324) 1997 AY5||||2 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21325) 1997 AB6||||2 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21326) 1997 AW6||||8 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21327) 1997 AJ13||||11 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 21328 Отасі (Otashi)||||11 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21329) 1997 AP15||||12 січня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (21330) 1997 AT20||||11 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21331 Лодовікоферрарі (Lodovicoferrari)||1997 BO||17 січня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (21332) 1997 BX||1997 BX||18 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21333) 1997 BM2||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21334) 1997 BO2||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21335) 1997 BO3||||31 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21336) 1997 BU8||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21337) 1997 BN9||||17 січня 1997||Станція Кампо Імператоре||Андреа Боаттіні,Андреа Ді Паола
|-
| (21338) 1997 CZ||1997 CZ||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21339) 1997 CL1||||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21340) 1997 CS19||||11 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21341) 1997 CV19||||12 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21342) 1997 CS28||||4 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21343) 1997 EF||1997 EF||1 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21344) 1997 EM||1997 EM||2 березня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21345) 1997 ED3||||3 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 21346 Маріладислав (Marieladislav)||||9 березня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (21347) 1997 EO11||||3 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 21348 Toyoteru||||1 березня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (21349) 1997 ER31||||10 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21350) 1997 EN32||||11 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21351 Баґват (Bhagwat)||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21352) 1997 EB57||||10 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21353) 1997 FG||1997 FG||19 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21354) 1997 FM||1997 FM||21 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 21355 Піковська (Pikovskaya)||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21356 Карлпланк (Karlplank)||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21357 Девід'ін (Davidying)||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21358 Мієрбарані (Mijerbarany)||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21359 Ґенґ (Geng)||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21360) 1997 GW30||||8 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21361) 1997 HQ||1997 HQ||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21362) 1997 HS3||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21363 Джотвані (Jotwani)||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21364 Лінпань (Lingpan)||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (21365) 1997 JS7||||3 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21366) 1997 JT15||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21367) 1997 LU1||||2 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21368 Shiodayama||||6 червня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 21369 Ґертфінґер (Gertfinger)||||8 липня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (21370) 1997 TB28||||1 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (21371) 1997 TD28||||1 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (21372) 1997 TM28||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (21373) 1997 VF6||||9 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21374) 1997 WS22||||24 листопада 1997||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Малколм Гартлі
|-
| (21375) 1997 YZ17||||31 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21376) 1998 BP8||||25 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (21377) 1998 CO1||||6 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21378) 1998 CJ4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (21379) 1998 DU13||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 21380 Деванссі (Devanssay)||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (21381) 1998 EN||1998 EN||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (21382) 1998 EB8||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21383) 1998 EC9||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21384) 1998 EB10||||1 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (21385) 1998 FV8||||22 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (21386) 1998 FC9||||22 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 21387 Wafakhalil||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21388 Моянодеберт (Moyanodeburt)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21389 Пшенічка (Pshenichka)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21390 Сіндо (Shindo)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21391 Ротаннер (Rotanner)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21392 Хеліброчієр (Helibrochier)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21393 Каліджерінжер (Kalygeringer)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21394 Юстінбекер (Justinbecker)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21395 Альбертофільо (Albertofilho)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21396 Фішер-Івс (Fisher-Ives)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21397 Леонтович (Leontovich)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21398 Цзенгошоу (Zengguoshou)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21399 Бейтмен (Bateman)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 21400 Ахду (Ahdout)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

21300